Сухая — река в Томской области России. Устье реки находится в 18 км по правому берегу от устья реки Малой Ушайки, в двух километрах к востоку от деревни Лязгино. Длина реки составляет 12 км.

Правый приток — река Чёрная.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Кемерово и до устья, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Ушайки
Реки Томского района